Termenul „Baikal” se poate referi la:

Lacul Baikal alimmentat de Selenga și cu scurgere Angara (Rusia)
Munții Baikal
Raionul Transbaikal din regiunea Cita
Ținutul Transbaikal
Calea ferată transsiberiană (Magistrala Baikal-Amur) străbate Regiunea Amur, Republica din Orientul Îndepărtat

Vezi și
Deniz Baykal (* 1938), politician turc
Baykal Kulaksızoğlu (* 1983) jucător de fotbal turc